Обыкновенная агама-бабочка, или агама-бабочка () — ящерица семейства агамовых, получившая своё название за яркую окраску.

Видовое латинское название дано в честь английского зоолога Томаса Белла (1792—1880).

Описание 
Спина, ноги и верхняя сторона хвоста украшены по светло-серому фону сетчатым узором из зеленоватых в тёмной окантовке мелких пятен, сливающихся иногда в продольные полосы.

Бока — нежно-сиреневого цвета с чередующимися оранжевыми или красными и чёрными полосами, особенно бросающимися в глаза, когда возбуждённая ящерица расширяет в стороны тело.

Голова и шея взрослых самцов яркие, оранжево-красные.

Среда обитания 
Агамы-бабочки населяют сухие местообитания и в Индокитае. Наиболее часто их можно встретить на песчаных грядах вдоль морских побережий.

В жаркие летние месяцы во Вьетнаме активны только в ранние утренние часы, пока тропическое солнце ещё не раскалило почву. Позднее укрываются в глубокие, обычно изогнутые под углом норы в плотном песке, в глубине которых сохраняется относительная прохлада.

Питаются они в основном листьями и плодами растений, а также насекомыми, которых иногда хватают на лету, совершая почти вертикальные прыжки.

Являются партеногенетиками. В природе существуют только самки.

Примечания

Ссылки 
 
 Catalogue of Life 

Агамовые
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1827 году